Ronaldo Fornazza (Braço do Norte, 2 de fevereiro de 1975) é um político brasileiro.

Vida
Filho de Navelino Fornazza e de Amélia Bonetti Fornazza.

Carreira
Foi vereador de Braço do Norte na 12ª legislatura (2005 — 2009) e na 13ª legislatura (2009 — 2013).

Presidente da Câmara de Vereadores, foi prefeito interino de Braço do Norte, de 1 de janeiro a 16 de março de 2009.

Bibliografia
Lottin, Jucely: O Verde Vale do Rio Braço do Norte. Tubarão : Copiart, 2009.

Ligações externas
Registro no Tribunal Superior Eleitoral: candidatura a vereador em 2008

Prefeitos de Braço do Norte
Naturais de Braço do Norte
Vereadores de Braço do Norte